Соревнования в классическом многоборье были проведены в рамках зимних Олимпийских игр 1924 года. Дисциплина включала в себя четыре вида конькобежного спорта: бег на 500, 1000, 5000 и 10 000 метров. В итоговую таблицу шли результаты гонок на отдельных дистанциях, где одновременно разыгрывались как медали на отдельных дистанциях, так и баллы в зачёт многоборья. Соревнования проводились только среди мужчин и состоялись в 26 и 27 января 1924 года на Олимпийском стадионе Шамони. На этих Играх медали в многоборье разыгрывались в первый и последний раз. 

На соревнования были заявлены 27 конькобежцев из 12 стран, но в итоге на старт вышло 22 спортсмена, представляющие 9 стран. Из них лишь девятерым удалось завершить все четыре дисциплины. 13 конькобежцев снялись, четверо не вышли на старт. Итоговое место определялось минимальной суммой баллов (мест) за отдельные дистанции. При этом учитывались только те конькобежцы, которые пробежали все четыре дистанции.

Олимпийским чемпионом стал финн Клас Тунберг, который также выиграл ещё две золотых медали в рамках отдельных дисциплин — на дистанциях 1500 и 5000 метров, а также стал бронзовым призёром на дистанции 500 метров и серебряным на 10 000. Серебряную медаль завоевал норвежец Роальд Ларсен, также отличившийся во всех гонках Олимпиады, но ни разу не выиграл медаль высшего достоинства. Бронзовую медаль выиграл финн Юлиус Скутнабб, ставший олимпийским чемпионом на дистанции 10 000 метров, а также завоевавший серебряную медаль на 5000 метрах.

Медалисты

Результаты

500 метров 
Гонка на 500 метров в рамках соревнований в классическом многоборье состоялась 26 января 1924 года. По её результатам лидерство захватили финн Клас Тунберг и норвежец Роальд Ларсен, пробежавшие дистанцию за 44,8 секунды. Стоит отметить, что все гонки классического многоборья складывались из одиночных дисциплин, на которых также разыгрывались медали. В отдельном виде Тунберга и Ларсена опередили американец Чарли Джотроу и норвежец Оскар Ольсен (они не были заявлены в многоборье), таким образом, лидерам после первого вида многоборье достались также бронзовые медали.

5000 метров 
Первый день соревнований завершился гонкой на 5000 метров. Канадец Чарли Горман, занимавший пятое место после забега на 500 метров, не сумел финишировать и лишившись шансов на медали. Финн Клас Тунберг выиграл забег на 5000 метров, выиграв своё первое олимпийское «золото», и стал единоличным лидером многоборья с преимуществом в два места над норвежцем Роальдом Ларсеном.

1500 метров 
Второй соревновательный день начался 27 января 1924 года с забега на 1500 метров. Победу вновь одержал Тунберг, завоевав уже второе «золото» на отдельных дистанциях. Его преимущество увеличилось до трёх мест (3,5 против 6,5 Ларсена). Ассер Валлениус упал во время гонки, лишившись шансов на медали. Перед последним видом соревнований третье место занимал другой финн Юлиус Скутнабб.

10 000 метров 
Финн Юлиус Скутнабб победил на дистанции 10 000 метров, опередив лидера после трёх видов, своего соотечественника Класа Тунберга на 3 секунды. Однако так как отрыв был 7,5 мест от лидера и 4,5 от Ларсена, который занимал второе место, Скутнабб не смог подняться в итоговом протоколе выше, однако гарантировал себе медаль. Таким образом, финны завоевали сразу четыре медали: Скутнабб стал олимпийским чемпионом на отдельной дистанции, Тунберг — в многоборье. Также он завоевал серебряную медаль на 10 000 метрах.

Итоговая таблица 
Все четыре дисциплины сумели пробежать только девять конькобежцев. При этом, пятеро спортсменов не вышли на старт, а 13 других сошли с дистанции на одной из дисциплин, тем самым оставшись без результата в многоборье. В итоговый результат пошли места без учёта тех спортсменов, которые не пробежали все четыре дистанции. Например, Андре Гегут на дистанции 500 метров был лишь 15-м, но в зачёт пошло девятое место, так как шестеро обыгравших его конькобежцев не закончили соревнования. Таким образом, не участвующий во всех видах конькобежец не имел возможности «отнять» баллы, сместив на место ниже одного из тех, кто ещё боролся за медали.

Тунберг и Ларсен завоевали свои пятые медали на Играх, однако финн стал трёхкратным олимпийским чемпионом (он победил также на дистанциях 1500 и 5000 метров), а норвежец ни разу не выиграл медаль высшего достоинства. Юлиус Скутнабб стал чемпионом на дистанции 10 000 метров, выиграл серебро в беге на 5000 метров и, таким образом, бронзовая медаль в многоборье стала для финна третьей.

Эстонский конькобежец Кристфрид Бурмайстер был заявлен, но в последний момент его решили не отправлять на Олимпиаду. Так как он был единственным представителем своей страны, сборная Эстонии присутствовала на Играх лишь формально, а флаг на церемонии открытия нёс местный болельщик.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 1924